Жіноча спринтерська гонка в рамках чемпіонату світу з біатлону 2011 відбулася 5 черезня 2011 в Ханти-Мансійську о 18:00 за місцевим часом. У гонці взяли учать 103 біатлоністки.

Маґдалена Нойнер стартувала серед перших і вразила всі мішені на обох стрільбах. Зважаючи на швидкість дворазової олімпійської чемпіонки, її суперниці повинні були не тільки стріляти чисто, а й бігти дуже швидко. Найближче до результату Нойнер підібралася Кайса Мякяряйнен, але їй все ж не вистачило швидкості. Третє місце зайняла Анастасія Кузьміна, олімпійська чеміонка в спринті. Одна незакрита мішень завадила їй боротися за друге. 

Найкращою серед українських біатлоністок стала Валя Семеренко - 10 місце.

Результати

Виноски

Чемпіонат світу з біатлону 2011
2011 у біатлоні